Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis ottobre 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Bonnie Gadusek e Mary Lou Daniels che hanno battuto in finale Penny Barg e Sandy Collins 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Bonnie Gadusek /  Mary Lou Daniels (Campionesse)
 Lea Antonoplis /  Candy Reynolds (semifinali)

 Penny Barg /  Sandy Collins (finale)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1985